est la formule brute de plusieurs isomères.

 heptonolactone, numéro CAS 
 L-xylo-hexulosonoate de méthyle, numéro CAS 
 2-céto-D-gluconate de méthyle, numéro CAS 
 D-glycéro-L-manno-heptono-gamma-lactone, numéro CAS 
 glucoheptonolactone, numéro CAS